

Poängtabell

Förenade Arabemiraten mot Uruguay

Storbritannien mot Senegal

Senegal mot Uruguay

Storbritannien mot Förenade Arabemiraten

Senegal mot Förenade Arabemiraten

Storbritannien mot Uruguay

Referenser 

Grupp A